Pomologenverein bezeichnet:
 Deutscher Pomologen-Verein, bestehend von 1860 bis 1919
 Pomologen-Verein, bestehend seit 1991